Die Football League Second Division 1986/87 war die 84. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 23. August 1986 und endete am 9. Mai 1987.

Zweitligameister wurde Derby County und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Portsmouth in die Football League First Division auf. Aus der Play-off-Runde, an der neben den dritt- bis fünftplatzierten Oldham Athletic, Leeds United und Ipswich Town auch der Tabellen-Neunzehnte der First Division Charlton Athletic teilnahm, ging Charlton als Sieger hervor, so dass kein weiterer Klub die Second Division in Richtung First Division verließ. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1987/88 vor dem Hintergrund der Ligaerweiterung von 22 auf 23 Mannschaften die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leicester City, Manchester City und Aston Villa die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division auf direktem Wege absteigen mussten Grimsby Town und Brighton & Hove Albion. Dazu scheiterte der AFC Sunderland in der Play-off-Runde gegen die Drittligisten Swindon Town, Wigan Athletic und FC Gillingham bereits im Halbfinale an Gillingham. Swindon als späterer Sieger nahm in der folgenden Spielzeit 1987/88 ebenso wie der Third-Division-Gewinner AFC Bournemouth und der dahinter rangierende FC Middlesbrough eine der freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division

Play-off-Runde zur Teilnahme an der Second Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1986-87 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1986/87
1986